Энгус Сэмпсон (; 12 февраля 1979, Сидней, Австралия) — австралийский актёр, сценарист, режиссёр и продюсер.

Биография 
Родился 12 февраля 1979 года в Сиднее, Австралия.

Карьера 
В 1996 году выступил в качестве сценариста и продюсера сериала «Recovery». В 1998 году дебютировал в качестве актёра, снявшись в фильме «Dags».

В 2010 году сыграл второстепенную роль борца с привидениями Такера в фильме ужасов «Астрал». Позднее сыграл этого же персонажа и в нескольких сиквелах (в 2013, 2015 и 2018 годах).

Также в 2010 году озвучил персонажа по имени Джатт в мультфильме «Легенды ночных стражей».

В 2015 году сыграл органомеханика в фильме «Безумный Макс: Дорога ярости». В том же году снялся в 9 эпизодах 2-го сезона сериала «Фарго». Сыграл Бира Герхардта, американского бандита немецкого происхождения.

В 2018 году озвучил одного из персонажей (Warlord Ranveig) мультсериала «Вольтрон: Легендарный защитник».

Фильмография

В качестве актёра

В качестве сценариста, режиссёра и продюсера

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на rottentomatoes.com
 

Актёры телевидения Австралии
Актёры озвучивания Австралии